Râul Mândra se poate referi la:

 Mândra - afluent al râului Capra
 Mândra - afluent al râului Olt
 Mândra - afluent al râului Păscoaia
 Mândra - afluent al Râului Mare
 Mândra - afluent al râului Vinul Mare